Tzitzicazapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tzitzicazapa, Puebla, ort, Tlaola, 
 Tzitzicazapa, Tianguistenco, ort, delstaten Mexiko,